USI est un sigle, qui peut signifier :
 voitures USI (unifiée de service intérieur) de la SNCF, développées en complément des  de même génération ;
 , un syndicat italien d'inspiration syndicaliste révolutionnaire ;
 unité de soins intensifs, un service de l’hôpital qui prodigue des soins de suppléance à une défaillance aigüe ;
 unité du système international, en sciences ;
 Université de la Suisse italienne, fondée en 1996 et située à Lugano et Mendrisio.
Unexpected Source of Innovation, USI est une conférence organisée par OCTO Technology depuis 2007